Лучи́це () — село в Польше в сельской гмине Коцмыжув-Любожица Краковского повята Малопольского воеводства

География 
Село располагается в 15 км от административного центра воеводства города Краков.

История 
В 1975—1998 годах село входило в состав Краковского воеводства. С 2007 года село входит в систему автобусного сообщения Краков-Новая-Гута (автобус № 232).

Ранее в селе действовала одноимённая железнодорожная станция Лучице на линии Краков-Главный — Варшава-Западная, которая была ликвидирована в 2010 году.

Население 
По состоянию на 2013 год в селе проживало 1361 человек.

Данные переписи 2013 года:

Достопримечательности 
 Усадьба в Лучице — памятник культуры Малопольского воеводства.
 Часовня Святейшего Сердца Иисуса.

Примечания

Ссылки 
 История села 
 Główny Urząd Statystyczny — TERYT 
 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części. «Dziennik Ustaw». Nr 29, 2013-02-13. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 

 Населённые пункты Краковского повета